Digernästjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Digernästjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,72 ha)
Digernästjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (11,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn